Wittram ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wittram (1931–2018), deutscher evangelischer Theologe   
 Reinhard Wittram (1902–1973), deutsch-baltischer Historiker
 Theodor Wittram (1854–1914), deutsch-baltischer Astronom